Marco Lorenzi – atleta italiano
 Marco Lorenzi – giocatore di curling italiano